María de la Luz Núñez Ramos (Leonardo Bravo, Guerrero; 19 de febrero de 1948) es un política mexicana. Fue Presidenta Municipal de Atoyac de Alvarez, Guerrero, Diputada Federal y Diputada Local. Fue Candidata en las Elecciones de Michoacán de 2015 quedando en 4° lugar de las preferencias electorales.